«Ученик волшебника» — советский кукольный мультипликационный фильм по мотивам сказки Софьи Прокофьевой «Девочка по имени Глазастик». Приключения Васи Вертушинкина и Волшебника Алёши имеют продолжение (мультфильм «Волшебные колокольчики» (1987 года).

Сюжет

Над фильмом работали 
 Автор сценария: Софья Прокофьева
 Режиссёр: Алексей Соловьёв
 Художник-постановщик: Марина Зотова
 Оператор: Иосиф Голомб
 Композитор: Геннадий Подэльский
 Звукооператор: Нелли Кудрина
 Художники-мультипликаторы: Ольга Анашкина, Владимир Кадухин, Ольга Дегтярёва, Борис Савин
 Куклы изготовили: Александра Мулюкина, Виктор Слетков, Любовь Доронина, Нина Пантелеева, Маргарита Богатская, Геннадий Богачёв, Елена Покровская, Надежда Лярская, Юрий Одинцов, Анатолий Кузнецов, А. Дегтярёв, Борис Караваев
 Монтажёр: Людмила Рубан
 Редактор: Т. Бородина
 Директор: Е. Бобровская

Роли озвучивали 
 Олег Табаков — Кот Васька
 Армен Джигарханян — Джинн
 Евгений Киндинов — Директор зоопарка
 Геннадий Бортников — Волшебник Алёша
 Ирина Потоцкая — Вася Вертушинкин

См. также 
 Волшебные колокольчики

Ссылки 
 
 «Ученик волшебника» на сайте bayun.ru
 Энциклопедия отечественной мультипликации (авт. Сергей Капков Алгоритм, 2006)

Мультипликационные телефильмы СССР
Короткометражные мультфильмы СССР 1984 года
Кукольные мультфильмы СССР 1984 года
Мультфильмы о детях
Экранизации произведений Софьи Прокофьевой
Мультфильмы ТО «Экран»